Соревнования по кёрлингу в рамках зимней Универсиады 2023 года проводились с 13 по 21 января в городе Лейк-Плэсид (США) на арене Saranac Lake Civic Center. Разыгрывалось 2 комплекта наград.

В мужском турнире чемпионом стала (2-й раз в истории зимних Универсиад) команда Великобритании, победившая в финале команду США. Бронзовые медали получила победившая в матче за 3-е место команда Канады.

В женском турнире чемпионом стала (впервые в истории зимних Универсиад) команда Китая, победившая в финале команду Республики Корея. Бронзовые медали получила победившая в матче за 3-е место команда США.

Впервые в соревнованиях по кёрлингу на Универсиадах участвовали мужская команда Бразилии и женская команда Австралии.

Правила участия 
В соответствии с Положением FISU, спортсмены должны соответствовать следующим требованиям для участия во Всемирной универсиаде (статья 5.2.1):
 До соревнований допускаются студенты, обучающиеся в настоящее время в высших учебных заведениях, либо окончившие ВУЗ не более года назад.
 Все спортсмены должны быть гражданами страны, которую они представляют.
 Участники должны быть старше 17-ти лет, но младше 28-ми лет на 1 января 2023 года (то есть допускаются только спортсмены, родившиеся между 1 января 1995 года и 31 декабря 2006 года).

Все матчи на турнире проводятся и судятся по международным правилам проведения соревнований по кёрлингу. Матчи проводятся в 8 эндов.

Календарь 
{| class="wikitable" style="margin:0.5em auto; font-size:90%;position:relative;"
|-
|style="width:2.5em; background:#00cc33; text-align:center"|ЦО||Церемония открытия
|style="width:2.5em; background:#3399ff; text-align:center"|●||Квалификации
|style="width:2.5em; background:#ffcc00; text-align:center"|2||Финалы соревнований
|style="width:2.5em; background:#ee3333; text-align:center"|ЦЗ||Церемония закрытия
|}

 Медалисты 

 Мужчины 

 Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер)

 Ход турнира 
Время начала матчей указано по UTC−5:00.

 Групповой этап 

  команды, выходящие в плей-офф
 Итоговое ранжирование команд на 3—4 местах, имеющих одинаковое количество побед, производилось по результату их личной встречи.
 Ранжирование команд на 6—8 местах, имеющих одинаковое количество побед, производилось по количеству побед в матчах между этими командами.

 Плей-офф 

Полуфиналы. 19 января, 19:00Матч за 3-е место. 20 января, 19:00Финал. 21 января, 14:00 Итоговая классификация 

 Женщины 

 Составы команд (скипы выделены полужирным шрифтом; «НТ» — национальный тренер) Ход турнира Время начала матчей указано по UTC−5:00.

 Групповой этап 

  команды, выходящие в плей-офф
 Ранжирование команд на 1—2 и 3—4 местах, имеющих одинаковое количество побед, производилось по результату их личной встречи.
 Итоговое ранжирование команд на 5—7 местах, имеющих одинаковое количество побед как вообще, так и между этими командами, производилось по среднему значению тестовых бросков в дом (; в сантиметрах, команда с меньшим значением занимает более высокое место).

 Плей-офф Полуфиналы. 19 января, 14:00Матч за 3-е место. 20 января, 14:00Финал.' 21 января, 19:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 
 
 ; Кёрлинг (расписание и результаты) на сайте Универсиады 2023
 

2023 год в кёрлинге
Кёрлинг
Международные соревнования по кёрлингу в США